Rogério Dutra da Silva non ha difeso il titolo conquistato l'anno precedente.

Facundo Argüello ha battuto in finale Diego Sebastián Schwartzman 4–6, 6–0, 6–4.

Teste di serie 

 Blaž Rola (primo turno)
 Facundo Argüello (Campione)
 Guido Pella (primo turno)
 Horacio Zeballos (secondo turno)

  Diego Sebastián Schwartzman (finale)
  Guido Andreozzi (quarti di finale)
  João Souza (semifinali)
  Máximo González (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Taroii Open de Tênis 2014